Psittacopasserae es un clado de aves que consiste en los Passeriformes y los Psittaciformes.

Referencias 

Neognathae